Turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Świata w Curlingu na Wózkach 2013 odbył się między 3 a 8 listopada 2011 w fińskim mieście Lohja, na lodowisku Kisakallio Sports Institute.

W zawodach udział brało 11 reprezentacji. Dwie najlepsze dołączyły w Soczi do zespołów Rosji, Chin, Kanady, Korei Południowej, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Szkocji, Szwecji.

Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Norwegii (Rune Lorentsen), która w górnym meczu play-off pokonała 8:3 Finów (Vesa Hellman). W kwalifikującej dwójce znaleźli się również gospodarze, zwyciężyli oni 9:7 nad Włochami (Paolo Ioriatti).



Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
3 listopada 2012; 16:00

Sesja 2. 
4 listopada 2012; 9:30

Sesja 3. 
4 listopada 2012; 14:00

Sesja 4. 
4 listopada 2012; 18:30

Sesja 5. 
5 listopada 2012; 10:30

Sesja 6. 
5 listopada 2012; 16:30

Sesja 7. 
6 listopada 2012; 9:30

Sesja 8. 
6 listopada 2012; 14:00

Sesja 9. 
6 listopada 2012; 18:30

Sesja 10. 
7 listopada 2012; 9:30

Sesja 11. 
7 listopada 2012; 14:00

Play-off

Tie-breaker

1-2 
8 listopada 2012; 12:00

3-4 
8 listopada 2012; 12:00

Mecz o 2. miejsce 
8 listopada 2012; 16:30

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Curling na wózkach
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Bibliografia 
 
 Oficjalna strona internetowa turnieju

2012 w curlingu
Mistrzostwa świata w curlingu na wózkach
2012 w Finlandii
Curling w Finlandii
Lohja